Oyo, város Nigériában
 Oyo állam, Nigéria egyik tagállama
 Oyo, város a Kongói Köztársaságban